Селицкий — русская фамилия; имеет женскую форму Селицкая.

Известные носители 
 Селицкий, Борис Сергеевич (род. 1938) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1968), чемпион мира.
 Селицкий, Валерий Степанович (1949—2021) — председатель Гомельского областного совета депутатов (1995—2010).
 Селицкий, Виктор Николаевич (1885—1936) — революционер, деятель российских спецслужб.
 Селицкий, Иван Степанович (1917—1987) — Герой Советского Союза.
 Селицкий, Мечислав Клеофасович (1925—1993) — советский футболист, защитник, судья.
 Селицкий, Михаил Фёдорович (1905—1971) — советский военный деятель, инженер-полковник, лауреат Сталинской премии.
 Селицкий, Николай Александрович (1907—1936) — советский танкист, лейтенант, Герой Советского Союза.

 Иван-Александр Селицкий (Котошихин, Григорий Карпович; ум. 1667) — русский чиновник Посольского приказа, перебежавший в Швецию.

См. также